

Cypr 

 Peristerona – wieś w dystrykcie Famagusta
 Peristerona – wieś w dystrykcie Nikozja
 Peristerona – wieś w dystrykcie Pafos